Баранка Онда има више значења:

 Баранка Онда (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранка Онда (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранка Онда (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранка Онда (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранка Онда (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Онда (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Онда (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Онда (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Онда (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Онда (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда, Пасо Ондо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Онда (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Баранка Онда (Фресниљо де Трухано), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Онда (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Онда (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Онда (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Онда (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Онда (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Баранка Онда (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранка Онда (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранка Онда (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранка Онда, Лагуна Ларга (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику